de Jong, även skrivet de Jongh är ett nederländskt efternamn. Det kan avse:

 Bob de Jong (född 1976), nederländsk skridskoåkare
 Frenkie de Jong (född 1997), nederländsk fotbollsspelare
 Ingo de Jong (född 1943), svensk karateutövare
 Jaqueline de Jong (född 1939), nederländsk målare, skulptör och grafiker
 Jill de Jong (född 1982), nederländsk fotomodell
 John de Jongh (född 1957), politiker från Amerikanska Jungfruöarna
 Koos de Jong (1912–1993), nederländsk seglare
 Luuk de Jong (född 1990), nederländsk fotbollsspelare
 Nigel de Jong (född 1984), nederländsk fotbollsspelare
 Piet de Jong (1915–2016), nederländsk politiker, premiärminister
 Roos de Jong (född 1993), nederländsk roddare
 Siem de Jong (född 1989), nederländsk fotbollsspelare
 Steven de Jongh (född 1973), nederländsk tävlingscyklist
 Wonna I de Jong (född 1960), polsk-svensk fastighetsägare och affärskvinna

Se även
 Jong – efternamn

Nederländska efternamn